Федеральная Лига:
 Федеральная Лига — союз южноамериканских провинций.
 Федеральная лига — третий дивизион российского регби.